86th Street (straat) - straat in New York
 86th Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 86th Street (Eighth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 86th Street (Fourth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 86th Street (Lexington Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 86th Street (Sea Beach Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 86th Street (Second Avenue Subway) - metrostation in New York aan bovenstaande straat